Ezen a lapon a sorszámmal rendelkező kisbolygók listájának egy részlete található.

12001–12100. • 12101–12200. • 12201–12300. • 12301–12400. • 12401–12500.

Források
 

A Naprendszer kisbolygóinak listája